Восхо́д (, ) — посёлок городского типа на южном берегу Крымского полуострова. Входит в городской округ Ялта Республики Крым (Россия)/Ялтинский горсовет Автономной Республики Крым, в составе Массандровского поссовета.

Население 

В посёлке расположены: санаторий «Сосняк» с парком 17 гектаров, пансионат «Санкт-Петербург», эфиромасличный завод (не работающий), детский сад; памятник жителям города Ялты расстрелянным немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году, бывшая усадьба Устинова «Васили-Сарай».

География 
Восход расположен в 7 км на северо-восток от Ялты, между Массандрой и Никитой, высота центра села над уровнем моря 229 м. Через посёлок по шоссе  Симферополь — Ялта (по украинской классификации — ) проходит троллейбусная трасса с троллейбусным сообщением Симферополь — Ялта и Алушта — Ялта.

Климат — субтропический средиземноморский.

История 
Имение, получившее название Васили-Сарай, было пожаловано князю Василию Сергеевичу Голицыну, в 1830—1840-е годы. По имеющимся данным, в конце 1860-х годов имение перешло молдавскому дворянину Абаза, хотя, возможно это произошло раньше, после смерти владельца в 1856 году. В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, записана владельческая дача Василь-Сарай с 3 дворами и 7 жителями при колодце. Абаза построил в имении усадебный дом, описанный М. Сосногоровой в «Путеводителе по Крыму» издания 1871 года: «с бельведером и многими флюгерами на цветной крыше здания». В конце XIX века усадьбу купил Михаил Михайлович Устинов, построивший, в 1912−1914 годах, предположительно по проекту архитектора Н. П. Краснова, современное здание виллы. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск восьмой Ялтинский уезд, 1915 год, в имении М. М. Устинова «Василь-Сарай» Дерекойской волости Ялтинского уезда, числился 1 двор без населения (как и на хутре Джемит).

После установления в Крыму Советской власти усадьба перешла к Уземотделу, а в 1925 году в ней устроили Дом отдыха «Василь-Сарай» ЦК работников народного питания. До 1980-х годов здесь функционировал санаторий «Южнобережный», переведенный позднее в Алупку. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в составе Никитского сельсовета Ялтинского района, числился хутор Джемит, с 3 дворами, население составляло 13 человек, из них 9 русских и 4 крымских татарина.

Время возникновения посёлка Восход при санатории пока точно не установлено, известно, что на 1960 год он уже существовал в составе Никитского сельсовета, на 1 января 1968 года — уже в составе Массандровского поссовета. В 1971 году, после присоединения посёлков Ароматное, Дорожное и Сосняк, Восходу присвоен статус пгт. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Восход на сайте Верховной рады Украины 
 
 Карта территории Ялтинского горсовета

См. также 
 Ароматное
 Дорожное
 Сосняк

Посёлки городского типа Крыма
Населённые пункты городского округа Ялта
Населённые пункты Ялтинского городского совета
Курорты Крыма